Хорум-Даг () — топоним в Республике Тыва Российской Федерации.

 Хорум-Даг — село в Дзун-Хемчикского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт Хорум-Дагского сумона.
 Хорум-Даг — другое название Хорум-Дагского сумона
 Хорум-Даг — гора, координаты	51°15’с. ш. 90°59’в. д.
 Хорум-Даг — гора, координаты 51°24’с. ш. 93°02’в. д.

Примечания